DFD, Dfd — аббревиатура .

Значения:
 DFD — Data Flow Diagrams — диаграммы потоков данных
 Dfd — тип субарктического климата по классификации Кёппена